1979 год в истории железнодорожного транспорта

События 
 На PKP начала работать Польская ширококолейная металлургическая линия.
 Закончен выпуск электровоза ВЛ82.
 В Великобритании произошло столкновение двух поездов. 5 погибло, 52 ранено.
 17 января на основании Постановления Совета Министров СССР № 1091 от 28 декабря 1978 г. повторно выделена Красноярская железная дорога из состава Восточно-Сибирской железной дороги.

Новый подвижной состав 
 В 1979 году Пльзеньский завод им. В. И. Ленина начал постройку для железных дорог СССР электровозов ЧС6.

Персоны

Примечания